

Patronyme 

 Amelia Reynolds Long (1904-1978), auteur américain de romans policiers, de nouvelles fantastiques et de science-fiction ;
 Andy Long (né en 1977), joueur anglais de rugby à XV ;
 Art Long (né en 1972), joueur de basket-ball américain ;
 Ashley Long (née en 1979), actrice de films pornographiques britannique ;
 Avon Long (1910-1984), acteur, chanteur et danseur américain ;
  (1975-), directeur de la Federal Emergency Management Agency ;
 Chris Long (1985-), joueur américain de football américain ;
 Chris Long (né en 1995), footballeur anglais ;
 Crawford Long (1815–1878), physicien et pharmacologue américain ;
 Didier Long, metteur en scène français de théâtre ;
 Didier Meïr Long (né en 1965), essayiste et écrivain français ;
 Earl Kemp Long (1895-1960), frère de Huey, gouverneur de Louisiane ;
 Edwin Long (1829 - 1891), peintre orientaliste anglais ;
 Frank Belknap Long (1901-1994), homme de lettres américain ;
 Frederick Long (né en 1948), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Gavin Long (1901-1968), journaliste et un historien australien ;
 George Washington De Long (1844-1881), officier de marine américain de l'US Navy et explorateur de l'Arctique ;
 Gia Long (1762-1820), premier empereur du Viêt Nam ;
 Grant Long (1966-), joueur américain de basket-ball ;
 Guillaume Long (né en 1977), scénariste, dessinateur ;
 Guillaume Long (né en 1977), homme politique équatorien ;
 Huey Pierce Long (1893-1935), surnommé The Kingfish, homme politique américain gouverneur et sénateur de Louisiane ;
 Jessica Long (née 1992), nageuse handisport américaine, amputée des deux jambes ;
 Jodi Long (1954-), actrice américaine ;
 
 Justin Long (né en 1978), acteur américain ;
 Kathy Long (née en 1964), actrice et championne de kick boxing américaine ;
 
 Ling Long, mathématicienne chinoise ;
 Lislebone Long (1613-1659), homme politique anglais ;
 Luc Long (1953), archéologue français ;
 Mai Long (1930-), peintre, illustrateur et cinéaste vietnamien ;
 Manfred Long, bassiste camerounais ;
 Manning Long (1906-1972), auteur américain de roman policier ;
 Marceau Long (1926-2016), haut fonctionnaire français ;
 Marguerite Long (1874-1966), pianiste française ;
 Matt Long (1980-), acteur américain ;
 Maurice Long (1866-1923), homme politique français ;
 
 Nia Long (née en 1970), actrice américaine ;
 Patrick Long (né en 1981), pilote automobile américain ;
 
 Robert Gavin Long (1937-2011), homme politique provincial canadien ;
 
 Shelley Long (née en 1949), actrice américaine ;
  (1940-1969), chanteur, compositeur, musicien et réalisateur artistique américain ;
 Thelma Coyne Long (1918-2015), joueuse de tennis australienne ;
 Thomas Long, baleinier américain du , découvreur de l'île Wrangel ;
 Walter Long (1879-1952), acteur américain ;
 Wayne Long, homme politique canadien.

Personnages fictifs 
Long peut désigner :
 Jess Long, personnage éponyme d'une série de bande dessinée franco-belge policière créée en 1969 par Piroton et Tillieux ;
 Lazarus Long, personnage apparaissant dans plusieurs romans de Robert Heinlein.

Toponyme 

 Long, un village de la région de l'Est.

 
 le xian de Long, subdivision administrative de la province du Shaanxi ;
 Yuen Long, zone située dans la partie du nord-est de Hong Kong.

 
 Long, census-designated place située en Oklahoma ;
 le comté de Long, en Géorgie.

 Long, commune française, située dans la Somme et la région Hauts-de-France ;
 l'étang Long, lac des Pyrénées ;
 le Long, rivière coulant dans les départements d'Indre-et-Loire et de la Sarthe ;
 le pic Long, un sommet des Pyrénées, plus haut sommet du massif du Néouvielle ;
 le Pont-Long, plaine marécageuse située au nord de Pau.

 Vĩnh Long, ville du Việt Nam traversée par le Mékong, capitale de la province de Vĩnh Long ;
 Long An, province du Viêt Nam.

Autres 
Long peut également désigner :
 long, une transcription du caractère chinois  ;
 long, une transcription du caractère chinois  ;
 le concours Long-Thibaud-Crespin, un concours de musique classique.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme anglais